Luba steht für:
 Luba, weiblicher Vorname und eine Koseform des russischen weiblichen Vornamens Ljubow

Bantu:
 Luba, Name eines Bantuvolkes im Südosten der Demokratischen Republik Kongo, siehe Baluba
 Luba, zwei Bantusprachen (Eigenbezeichnung: Kiluba und cilubà), siehe Kiluba und Tschiluba
 Königreich Luba, ehemaliges Bantureich

Orte:
 Luba (Stadt), Stadt in Äquatorial-Guinea
 Luba (Abra), Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Abra
 Luba (Lembur), indonesisches Dorf im Distrikt Lembur (Provinz Ost-Nusa Tenggara)

Personen:
 Luba Shumeyko, Aktmodel und Modeschöpferin
 Luba (Sängerin), kanadische Sängerin
 Luba, Name eines Fischers als Lübecker Sagengestalt, siehe Lubagürtel

 Mary Luba (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin